Stora Finnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Finnsjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (11,1 ha)
Stora Finnsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (78,2 ha)

Se även
Finnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn